Андрей Юрьевич Деманов () — российский тяжелоатлет, выступавший в весовой категории до 94 кг, на данный момент выступающий в весовой категории до 105 кг, чемпион Европы 2011 года в весовой категории до 94 кг, чемпион Европы 2014 года в весовой категории до 105 кг, заслуженный мастер спорта.

Спортивная карьера

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты России